Cundari ist der Familienname folgender Personen:

 Emilia Cundari (* ~1932), US-amerikanisch-italienische Opernsängerin (Sopran)
 Mark Cundari (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Mico Cundari (* 1930), italienischer Schauspieler